De African Cup of Nations 1996 was de twintigste editie van de Afrika Cup, het kampioenschap voor nationale voetbalelftallen. Het vond van 13 januari tot en met 3 februari plaats in Zuid-Afrika dat Kenia als gastland verving. Er werd gespeeld in Johannesburg, Durban, Bloemfontein en Port Elizabeth. Zuid-Afrika (gastland) en Nigeria (titelverdediger) waren automatisch geplaatst voor de eindronde waar voor het eerst zestien landen aan zouden deelnemen, maar Nigeria trok zich op het laatste moment terug vanwege de veiligheidsomstandigheden in het land, Guinee kreeg de vrijgeboden plaats aangeboden maar wees dit aanbod af omdat ze niet genoeg voorbereiding hadden, daardoor deden er maar 15 landen mee. Voor de negende keer in de geschiedenis van de Afrika Cup won het gastland het kampioenschap.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

Scheidsrechters

Speelsteden

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C 

Nigeria trok zich terug, daarom werden de overige wedstrijden in deze poule gecanceld.
 16 januari 1996,  – 
 19 januari 1996,  – 
 25 januari 1996,  –

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

3e/4e plaats

Finale

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
  Kalusha Bwalya

4 doelpuntnen
  John Moshoeu
  Mark Williams

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
  Helder Vicente (Tegen Kameroen)

1996
Voetbal in 1996
Voetbal in Zuid-Afrika
Sportevenement in Zuid-Afrika